Каймито () — муниципалитет и город в провинции Артемиса на Кубе. Основан в 1910 году.
Площадь составляет 238  км². Численность населения муниципалитета в 2004 году составляла 36,813 человек. Плотность населения — 154,7 человек на квадратный километр.

Демография 
Численность населения муниципалитета 36 813 человек (по состоянию на 2004 год). С 1953 года население возросло почти в три раза.

Административно-территориальное деление 
Муниципалитет Каймито поделен на районы: Каймито, Гуайябаль, Перфекто Лакосте и Кинтана.

Примечания

Ссылки 
 Веб-страница муниципалитета Каимито
 Исторические фотографии Каимито

Города Кубы